Алтай Сейдирович Кульгинов (; 15 января 1978 года, село Абай, Келесский район, Чимкентская область, Казахская ССР) — государственный деятель Республики Казахстан. 9 декабря 2022 года назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Занимал должности акима города Астаны (2019—2022) и акима Западно-Казахстанской области (2016—2019).

Образование 
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави — специальность правоведение;

Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан — специальность государственное и местное управление;

Абердинский университет, Великобритания, магистр по президентской программе «Болашак» — специальность международное коммерческое право.

Биография 
Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года в Келесском районе Чимкентской области Казахской ССР (сейчас — Туркестанская область Казахстана), в многодетной семье. В 2000 году прошел срочную службу в армии.

В 2001 году — главный специалист, исполняющий обязанности в отделе кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001).

В 2002—2003 годах — прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В 2003—2007 годах — заместитель начальника Управления Агентства по делам государственной службы по Астане.

В 2007—2008 годах — начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерстве юстиции Республики Казахстан.

В 2008—2010 годах — заместитель генерального директора ТОО «Алаш Медиа Групп».

В 2010—2012 годах — государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С 8 февраля 2012 года по 4 апреля 2013 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 4 апреля 2013 года по 26 марта 2016 года — аким города Уральска. 

С 26 марта 2016 года по 13 июня 2019 года — аким Западно-Казахстанской области. В августе 2016 года всем акиматам были разосланы запросы с просьбой обнародовать оклады первых руководителей. Заработная плата акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова составила 742 527 тенге в месяц (или $2 152 по курсу 345 тг).

Аким Астаны 
С 13 июня 2019 года по 8 декабря 2022 года — аким города Нур-Султана (с 17 сентября 2022 года — Астаны). Член Всемирного Совета от Евразийского отделения ОГМВ.

Летом 2022 года Алтай Кульгинов сообщил, что принято решение завершить проект LRT.

Заместитель премьер-министра 
9 декабря 2022 года  назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан. На данной должности отвечает за вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.

Награды 
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016);
 Медаль «20 лет Астане» (2018);
 Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан» (2021);
 Орден «Алгыс» (2018, Казахстанский митрополичий округ);
 Орден «За заслуги перед Православной Церковью Казахстана» (2021, Казахстанский митрополичий округ);
 Орден «Парасат» (2021).

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Акимы Астаны
Акимы Уральска
Акимы Западно-Казахстанской области
Выпускники Университета Абердина